Planoceridae är en familj av plattmaskar som beskrevs av Lang 1884. Enligt Catalogue of Life ingår Planoceridae i ordningen Polycladida, klassen virvelmaskar, fylumet plattmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Planoceridae 8 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Virvelmaskar
Planoceridae